Кру́нвалль ( или ) — шведская фамилия. Известные носители:

 Крунвалль, Никлас (род. 1981) —  шведский хоккеист. Брат хоккеиста Стаффана Крунвалля.
 Крунвалль, Расмус (род. 2002) —  шведский футболист.
 Крунвалль, Стаффан (род. 1982) —  шведский хоккеист. Брат хоккеиста Никласа Крунвалля.
 Крунвалль, Эрик (1904—1979) — финский дирижёр, скрипач.
 Крунвалль, Ээви (1916—2009) — финская пианистка.